Lipa je lahko:

 Lipa (drevo) (latinsko Tilia) - drevo z mehkim lesom in z listi srčaste oblike,; starodaven simbol slovenstva.
 Najevska lipa - naravna znamenitost, največja lipa v Sloveniji
 Lipa (stranka)
 Lipa (preval) (721 m), cestni prelaz na meji med Dobrovljami (Dobroveljsko planoto) in Menino planino
 Lipa (valuta), neuradna slovenska valuta, ki jo je "izumil" Bogdan Oblak - Hamurabi
 Lipa, podenota (1/100) hrvaške kune, nekdanje hrvaške valute
 Lipa sprave na ljubljanskem pokopališču Žale
 Dua Lipa - angleška pevka albanskega rodu

Krajevno ime 
Slovenija
 Lipa, Beltinci - vas v Občini Beltinci
 Lipa, Dobrepolje - naselje  v Občini Dobrepolje
 Lipa, Lukovica - naselje v Občini Lukovica
 Lipa, Zreče - naselje v Občini Zreče
 Lipa, Miren - Kostanjevica - naselje v Občini Miren - Kostanjevica
 Lipa pri Frankolovem - naselje v Občini Vojnik
 Lipa (prelaz), prelaz v Kamniško-Savinjskih Alpah
 Knežja Lipa - naselje v občini Kočevje
 Nova Lipa - naselje v Občini Črnomelj
Stara Lipa - naselje v Občini Črnomelj

 Avstrija
 Lipa, pri Ruda, nem. Lind, tržna občina Grebinj
 Lipa, pri Hodišah, nem. Linden, občina Hodiše
 Lipa v Dravski dolini, nem. Lind im Drautal, občina Kleblach-Lind
 Lipa, pri Podkloštru, nem. Lind, tržna občina Podklošter
 Lipa, pri Vrbi, Lind, tržna občina Vrba

 sorodni toponimi:
 Lipica, pri Rudi, nem. Lippitzbach, občina Ruda
 Lipica, pri Radišah, nem. Lipitzach, občina Žrelec
 Lipje, pri Tinjah, nem. Lind, občina Grabštanj
 Lipje, pri Kapli ob Dravi, nem. Laiplach, mestna občina Borovlje
 Lipovo, pri Šentpetru na Vašinjah, nem. Lippendorf, mestna občina Velikovec

kakor tudi v tretjih državah:
 BiH
 Lipa, Bihać

Češka 
Lípa, ime več manjših naselij na Češkem
Česká Lípa, srednjeveliko mesto na Češkem
Krásná Lípa, manjše mesto na Češkem

 Črna gora
 Lipa, Cetinje

 Hrvaška
 Lipa, Generalski Stol
 Lipa, Matulji
 Nova Lipa, Požega 
Stara Lipa, Požega

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška

Priimek 
 Elisabeta Lipă (*1964), romunska veslačica
 Dua Lipa (*1995), angleška pevka albanskega rodu

Drugo 
 Kuna (valuta) - Lipa = stoti del kune, hrvaške denarne valute
 Lipa (tovarna) - tovarna pohištva iz Ajdovščine
 Lipa (stranka) - slovenska politična stranka
 Slovenska lipa - ime neuradne slovenske valute, ki jo je leta 1989, neposredno pred razpadom SFRJ, skušal uveljaviti ekonomist Bogdan Oblak - Hamurabi
 Založba Lipa - slovenska založba

Glej tudi 

 Lipica, razločitvena stran
 Lipicanec, pasma konj
 Lipnica, razločitvena stran
 Lipnik, razločitvena stran
 Lipe, razločitvena stran 
Lipljan (alb. Lipjan), mesto na Kosovu
Lipovac
Lipovšica
Lipovljani (Hrvaška)
Lipovica, Lipovšica (Slovenija)
Lipovo Brdo
Lipovo Polje
 priimke Lipnik, Lipovec, Lipovšek, Lipič, itd.
Lipari (otok)
Nova Lipa, Stara Lipa